Александр Григорьевич Дармастук (12 апреля 1946 — 6 июля 2020) — российский хоровой дирижёр, профессор; заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).

Биография 
Родился и вырос на Урале. В 1964 г. окончил Свердловское музыкальное училище им. П. И. Чайковского. Работал в эстрадных, вокально-инструментальных ансамблях, руководителем музыкальной части драматических театров.

В 1974 г. окончил Уральскую государственную консерваторию им. М. П. Мусоргского.

С 1991 г. руководил Уральским государственным академическим русским народным хором. С 2006 г. — художественный руководитель Академического хора русской песни «Славянские напевы» Российского государственного музыкального телерадиоцентра.

Гастролировал в Китае, Индии, Болгарии, Польше, Японии, США, Южной Корее, Франции, Бельгии, Испании, Чехии.

Входил в жюри ряда фестивалей.

Скончался от рака 6 июля 2020 года в Екатеринбурге. Похоронен на Широкореченском кладбище.

Семья 
Жена — Мария, художественный руководитель детского центра народных искусств при Уральском народном хоре;
 дочь — Анна, солистка Уральского народного хора.

Творчество

Избранные сочинения 
 Сентиментальная провинция (избранные песни и романсы). — Екатеринбург, 2001—2002. — 55 с.

Награды 
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1999).

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Выпускники Уральской консерватории
Умершие от рака
Похороненные на Широкореченском кладбище